William Warner kan syfta på bland andra:

* William Warner (omkring 1558–1609), engelsk poet
 William Warner (1840–1916), amerikansk politiker
 William Lloyd Warner (1898–1970), amerikansk antropolog